Танхиле́вич — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Танхилевич, Михаил Исаевич (псевдоним: Танич; 1923—2008) — советский и российский поэт.
 Танхилевич, Ольга Марковна (1900—1963) — советский научный и политический деятель.